Als Asbruch wurden mehrere benachbarte Wohnplätze der Bauerschaft Kleinehöhe genannt, die heute auf dem Stadtgebieten von Wuppertal oder Velbert liegen und im Laufe der Geschichte unterschiedlich bezeichnet wurden:

 Asbruch (Eckbusch), ein Wohnplatz in der Stadt Wuppertal (Wohnquartier Eckbusch), Nordrhein-Westfalen
 Asbruch (Siebeneick), ein Wohnplatz in der Stadt Wuppertal (Wohnquartier Siebeneick), Nordrhein-Westfalen; bis Mitte des 20. Jahrhunderts Neuenasbruch genannt
 Herrnasbruch, ein Wohnplatz in der Stadt Wuppertal (Wohnquartier Siebeneick), Nordrhein-Westfalen; Im 18. Jahrhundert Asbruch ohne Präfix genannt
 Jägersasbruch, ein Wohnplatz in der Stadt Velbert (Stadtteil Neviges), Nordrhein-Westfalen; Im 18. Jahrhundert Asbruch ohne Präfix genannt
 Schultenasbruch, ein Wohnplatz in der Stadt Velbert (Stadtteil Neviges), Nordrhein-Westfalen; Im 20. Jahrhundert abgegangen